Akita (prefectuur), een Japanse prefectuur
 Akita (stad), de hoofdstad van die prefectuur
 Akita (hond), een hondenras
 Amerikaanse akita, een hondenras

Personen met de achternaam Akita 
 Masami Akita (pseudoniem: Merzbow), een Japans musicus